Shcheglov (russisch Щегло́в) steht für:

 (2377) Shcheglov, Asteroid des äußeren Hauptgürtels

Schtscheglow, Chtcheglov oder Shcheglov ist der Familienname folgender Personen:

 Alexei Dmitrijewitsch Schtscheglow (1926–1998), russischer Geologe
 Afanassi Fjodorowitsch Schtscheglow (1912–1995), sowjetischer Armeegeneral
 Ivan Chtcheglov (1933–1998), französischer Künstler, Aktivist und Dichter
 Nikolai Prokofjewitsch Schtscheglow (1794–1831), russischer Physiker und Mineraloge
 Mark Alexandrowitsch Schtscheglow (1925–1956), sowjetischer Literaturkritiker und Literaturwissenschaftler